Túpac Amaru – fu l'ultimo sovrano Inca, ucciso dai conquistadores spagnoli nel 1572;
 Túpac Amaru II – José Gabriel Condorcanqui (1738-1781), fu il leader di una vasta ribellione contro l'occupazione spagnola del Perù;
Túpac Amaru III – Juan Bustamante Dueñas (1808-1868), che guidò una ribellione nel dipartimento peruviano di Puno;
Il Movimento Rivoluzionario Tupac Amaru è stato un gruppo rivoluzionario peruviano della seconda metà del XX secolo;
I Tupamaros è stato un gruppo rivoluzionario uruguayano della seconda metà del XX secolo;
 Tupac Amaru Shakur – Lesane Parish Crooks (1971-1996), fu un rapper statunitense.